Red Bull RB3 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Red Bull Racing, участвовавший в гонках Формулы-1 сезона  Формулы-1.

История

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки

Навигация 

Шасси Red Bull Формулы-1